Agro steht für:
 die griechische Vorsilbe für die Ackerbaulehre, siehe Agronomie
 die Vorsilbe für mit dem Landbau Zusammenhängendes, siehe Landwirtschaft
 Agro TI, eine Alpsiedlung der Gemeinde Lavertezzo im Kanton Tessin, Schweiz

AGRO steht für:
 AGRO, Landwirtschaftsmesse in Kiew, Ukraine

Agro ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Agro (1931–1987), US-amerikanischer Mobster 

Siehe auch:
 Agrò
 Agron (Begriffsklärung)
 Acro
 Aggro Berlin

Abkürzung